Wassung ist der Familienname folgender Personen:

 Helge Wassung (* 1934), deutscher Architekt und Autor